Зидьки () — посёлок городского типа, Зидьковский поселковый совет, Змиёвский район, Харьковская область.

Являлось до 2020 года административным центром Зидьковского поселкового совета, в который, кроме того, входили посёлки Бутовка, Лазуковка и Черемушное.

Географическое положение 
Посёлок городского типа Зидьки находится в трёх км от Змиёва на правом берегу реки Северский Донец в месте впадения в неё реки Мжа;
выше по течению примыкает к селу Черемушное, 
ниже по течению примыкает к городу Змиёв.
Также примыкает к посёлку Бутовка.

История 
 1659 — дата основания.
 В XIX веке — село Зьидки (украинизированное название) либо Зъедки (русское название) Замостянской волости Змиевского уезда Харьковской губернии.
 В 1938 году получен статус посёлок городского типа.
 В ходе Великой Отечественной войны посёлок находился под немецкой оккупацией.
 В 1946 г. Указом ПВС УССР пгт Зьедки переименован в Зидьки.
 В январе 1959 года численность населения составляла .
 В 1966 году население составляло 4500 человек; здесь работали восьмилетняя школа, клуб, три библиотеки. В 1967 году здесь работало Зидьковское отделение совхоза "Третий Решающий (Змиевской район)", центральная усадьба которого находилась в одноименном селе; в совхозе были 7 000 гектаров земельных угодий. 
 В 1972 году здесь действовало отделение того же совхоза овоще-молочного направления.

Население 
В 1966 году население составляло 4500 человек. 
В январе 1989 года численность населения составляла .
По данным переписи 2001 года население - .
На 1 января 2013 года население — 3866 человек.

Экономика 
 При СССР в селе были молочно-товарная и свинотоварная фермы.
 Камилицкий карьер с железнодорожной веткой.

Объекты социальной сферы 
 Школа им. Героя Советского Союза Г. И. Ковтуна.
 Зидьковская амбулатория семейной медицины.
 Библиотека.

Достопримечательности 

 Братская могила советских воинов, погибших в Великой Отечественной войне (1941-1945).

Транспорт 
Здесь находится остановочный пункт Зидьки (линия Харьков — Лиман Южной железной дороги).

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Примечания 

Посёлки городского типа Харьковской области
Населённые пункты Змиёвского района